Daladier peut désigner :

Patronymes 

 Édouard Daladier (1884-1970), homme politique français ;
 Gustave Daladier (1888-1974), as de l'aviation français.

Toponyme 

 , cours d'eau canadien, situé dans l'est du Québec, à 500 km au nord d'Ottawa.
 Pont Daladier, un pont routier franchissant un bras du Rhône et qui relie Avignon à Villeneuve-lès-Avignon, nommé d'après Édouard Daladier.

Voir aussi 
  (1975-2014), chanteur colombien.

Notes et références